Velika nagrada Malezije 2000 je bila sedemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 22. oktobra 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:37,397
|
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:37,860
| +0,463
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:37,889
| +0,492
|-
! 4
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:37,896
| +0,499
|-
! 5
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Supertec
| 1:38,644
| +1,247
|-
! 6
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:38,653
| +1,256
|-
! 7
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:38,696
| +1,299
|-
! 8
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:38,739
| +1,342
|-
! 9
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:38,909
| +1,512
|-
! 10
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:38,988
| +1,591
|-
! 11
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:39,158
| +1,761
|-
! 12
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Ford
| 1:39,331
| +1,934
|-
! 13
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:39,387
| +1,990
|-
! 14
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:39,443
| +2,046
|-
! 15
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:39,489
| +2,092
|-
! 16
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:39,563
| +2,166
|-
! 17
| 17
|  Mika Salo 
| Sauber-Petronas
| 1:39,591
| +2,194
|-
! 18
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 1:40,065
| +2,668
|-
! 19
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:40,148
| +2,751
|-
! 20
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:40,521
| +3,124
|-
! 21
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:40,662
| +3,265
|-
! 22
| 21
|  Gaston Mazzacane 
| Minardi-Fondmetal 
| 1:42,078
| +4,681
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 56
| 1:35:54,235
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 56
| + 0,732 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 56
| + 18,444 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 56
| + 35,269 s
| 2
| 3
|-
! 5
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 56
| + 1:10,692
| 6
| 2
|-
! 6
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 56
| + 1:12,568
| 7
| 1
|-
! 7
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 56
| + 1:29,314
| 5
|  
|-
! 8
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 55
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 9
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 55
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 10
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 55
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 55
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 12
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 55
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 13
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 50
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 48
| Vzmetenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 46
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 43
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 36
| Kolo
| 21
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 18
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 7
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 0
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|}

Formula 1 sezona 2000
2000